Fast Company (1918), een film van Lynn Reynolds
Fast Company (1924), een film van Robert F. McGowan
Fast Company (1929), een film van A. Edward Sutherland
Fast Company (1938), een film van Edward Buzzell
Fast Company (1953), een film van John Sturges
Fast Company (1979), een film van David Cronenberg
Fast Company (1995), een film van Gary Nelson
Fast Company, een Amerikaans zakentijdschrift